grupo de freixos

 Associação Recreativa de Freixieiro, em Portugal
 Freixieiro de Soutelo, freguesia de Viana do Castelo, Portugal
 Vila Nova do Freixieiro, antiga freguesia das Terras de Basto, Portugal
 Lugar de Freixieiro, lugar da freguesia de Perafita, Matosinhos, Portugal

Desambiguações de topônimos